Tetrápodo puede referirse a:

 tetrápodo, vertebrado con cuatro extremidades perteneciente al clado Tetrapoda; o
 tetrápodo, estructura formada por cuatro ejes, particularmente empleada en ingeniería para construir rompeolas.